Großer Bösenstein – montagna dei Tauri di Wölz e di Rottenmann
 Kleiner Bösenstein – montagna dei Tauri di Wölz e di Rottenmann